Зґвалтування бойовиків ДНР батальйоном Кадирова — статевий злочин та сексуальна наруга ймовірно вчинена чеченськими бойовиками Рамзана Кадирова з батальйону Ахмат над союзними бойовиками ДНР на території України в ході російсько-української війни.

Історія 
23 вересня 2022 року стало відомо, що від імені дружин та матерів військовослужбовців терористичної організації "ДНР" на ім'я Дениса Пушиліна надійшли скарги щодо зґвалтування їхніх чоловіків солдатами з Чечні, а саме з батальйону Кадирова — Ахмат.

Зокрема, в скарзі йдеться про те, що двох бойовиків ДНР з Докучаєвська було зґвалтовано чеченцями на очах своїх товаришів по службі. 

Згідно з рослідуванням Радіо Свобода (Кавказ), одним із постраждалих бійців може бути співробітник адміністрації Докучаєвська Євген Остапенко. Колективне скаргу про зґвалтування, ймовірно, підписала його дружина Альбіна, а її син підтвердив, що зазначений у скарзі підпис належить його матері.

Другий підпис згідно з розслідуванням належить Катерині Герус, що очолює в Докучаєвську приймальню громадського руху “Донецька Республіка”.

Друга передбачувана підписантка – Катерина Герус. Вона керує у Докучаєвську приймальнею так званого громадського руху "Донецька Республіка". У подяку на ім'я Герус вказано її по батькові – Анатоліївна. Таким чином, її ініціали повністю збігаються із зазначеними у зверненні до глави "ДНР". Катерина Герус та родичі її чоловіка не відповіли на запитання Кавказ.Реалії.

Чеченці також погрожували товаришам зґвалтованих, які намагалися захистити їх від кадировців. Чеченці зокрема обіцяли пристрілити їх як собак, та заявляли, що бойовики ДНР ніхто на своїй землі і з ними робитимуть все, що захочуть.

СБУ повідомила, що в районі села Берестове Донецької області, де стався злочин, з березня 2022 року діє чеченський загін Рамзана Кадирова “Ахмат”, яким керує наближений до голови Чечні — Алті Алаудінов. Зокрема, 17 вересня 2022 року він згадувавнся в телеграм-каналі Рамзана Кадирова у районі села Берестове.

Фотографії звернення дружин зґвалтованих мобілізованих мешканців Докучаєвська 27 вересня були опублікувані у телеграм-канал "БЕТМЕН ДНР".

Примітки 

Наслідки російського вторгнення в Україну (2022)
Воєнні злочини Росії в Україні